Ture bezeichnet

 eine alte Landschaft aus slawischer Siedlungszeit um die mecklenburgische Stadt Lübz
 das Amt Ture in jener historischen Region
 einen Vornamen, siehe Ture (Name)